Csehország
 Stará Voda, település a Chebi járásban
 Stará Voda, település a Hradec Králové-i járásban
 Stará Voda, Světlá Hora településrésze a Bruntáli járásban
 Stará Voda, Horčápsko településrésze a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Óvíz (szlovákul Stará Voda), település a Kassai kerület Gölnicbányai járásában